

Informacje ogólne 
 Dodatkowym tytułem wicehrabiego Churchill jest baron Churchill

Baronowie Churchill 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1815–1845: Francis Almeric Spencer, 1. baron Churchill
 1845–1886: Francis George Spencer, 2. baron Churchill
 1886–1934: Victor Albert Francis Charles Spencer, 3. baron Churchill

Wicehrabiowie Churchill 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1902–1934: Victor Albert Francis Charles Spencer, 1. wicehrabia Churchill
 1934–1973: Victor Alexander Spencer, 2. wicehrabia Churchill
 1973 -: Victor George Spencer, 3. wicehrabia Churchill

Nie ma dziedzica tytułu wicehrabiego Churchill

Dziedzic tytułu barona Churchill: Richard Harry Ramsay Spencer (kuzyn 3. wicehrabiego)

Churchill, Wicehrabia